Троицкое — село в Захаровском районе Рязанской области, входит в состав Сменовского сельского поселения.

География 
Село расположено в 14 км на восток от центра поселения посёлка совхоза «Смена», в 16 км на юго-восток от районного центра села Захарово.

История 
Село Троицкое принадлежало к вотчинам архиерейского дома. Троицкая церковь впервые упоминалась в окладных книгах 1676 года, где при ней показано 150 приходских дворов, в том числе двор преосвященного Иосифа. В 1749 году деревянная Троицкая церковь была перекрыта, а стены заново отесаны тесом. В 1844 году было начато строительство новой каменной церкви в честь Св. Троицы с приделами Казанским и Никольским. В клировых ведомостях за 1915 год о Троицкой церкви села Троицкого Михайловского уезда указано, что церковь (трапезная и колокольня) была построена в 1881 году тщанием прихожан и других благотворителей, а настоящая с престолом в честь Животворящей Троицы в 1915 году построена до конца еще не была. Зданием каменная с таковою же колокольней. Престолов в ней было два: во имя Казанской иконы Божией Матери, другой во имя святителя и чудотворца Николая. Решением рязанского облисполкома 1776 от 23.09.1940 года церковь была закрыта под слом.

В XIX — начале XX века село входило в состав Глебовской волости Михайловского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 266 дворов.

С 1929 года село являлось центром Троицкого сельсовета Захаровского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Сменовского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В данном селе существует Церковь Троицы Живоначальной (1881).

Примечания 

Населённые пункты Захаровского района